Arnaha (Saptari)
 Arnaha (Sarlahi)

Zobacz też